«I’m Too Sexy» — песня британской группы Right Said Fred. Была издана отдельным синглом в 1991 году. (Это был дебютный сингл группы.)

Песня достигла 2 места в Великобритании и 1 места в США.

Композиция 
Идея песни возникла, когда братья Фейрбрасс управляли тренажерным залом в Лондоне, где, по словам Ричарда, было «много нарциссизма и позирования». Однажды он снял рубашку и начал петь «I’m too sexy for my shirt» () перед зеркалом в шутку. Первоначально группа записала её как инди-рок-песню.

Она была отклонена несколькими звукозаписывающими компаниями, прежде чем они сыграли её радиоведущему Гаю Холмсу. Сначала он не был впечатлен после того, как сыграл её на своей автомобильной стереосистеме, но его пассажиры ухватились за песню "I'm a model you know what I mean" (), и Холмс спросил группу, могут ли они переработать её в танцевальный трек.

Диджей Томми Ди, знакомый Ричарда Фейрбрасс, запрограммировал электронику вокруг оригинального вокала, в то время как гитарист Роб Манцоли добавил рифф, заимствованный из песни Джими Хендрикса «Third Stone from the Sun».

В клубах многие люди имитировали их танец «подиум», как показано в видеоклипе к январю 1992 года.

Список композиций 
UK CD (CD SNOG 1)
"I'm Too Sexy" (Betty's mix)
"I'm Too Sexy" (7" mix)
"I'm Too Sexy" (12" instrumental)
"I'm Too Sexy" (Italian version)

UK 7" (SNOG 1) / cassette (CA SNOG 1)
"I'm Too Sexy"
"I'm Too Sexy" (instrumental)

UK 12" (12 SNOG 1)
"I'm Too Sexy"
"I'm Too Sexy" (7" version)
"I'm Too Sexy" (12" instrumental)

U.S. Single
"I'm Too Sexy" (7" version)
"I'm Too Sexy" (Extended Club Mix)
"I'm Too Sexy" (Betty's Mix)
"I'm Too Sexy" (Instrumental)
"I'm Too Sexy" (Catwalk Mix)
"I'm Too Sexy" (Tushapella)
"I'm Too Sexy" (Spanish version)

Примечания

Ссылки 
 «I’m Too Sexy» на сайте Songfacts.
 

Песни 1991 года
Синглы 1991 года
Синглы 1992 года
Синглы 2007 года
Синглы Charisma Records
Дебютные синглы 1991 года
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot 100
Синглы, возглавлявшие хит-парад Ирландии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Канады
Синглы, возглавлявшие хит-парад Австралии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Австрии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Новой Зеландии